Samia peut correspondre à :

Samia, prénom féminin arabe signifiant « haut, élevé, sublime, noble ».
 Samia (1996-), auteure-compositrice-interprète américaine.
Samia, genre regroupant des papillons de la famille des Saturniidae.
 Samia est un film français réalisé par Philippe Faucon (2001).
 les Samia, une population du Kenya et de l'Ouganda.
 le samia, une langue bantoue.